Bare Bones (Wishbone Ash), een studioalbum van Wishbone Ash
Bare Bones (Bryan Adams), een livealbum van Bryan Adams
Bare Bones (Madeleine Peyroux), een studioalbum van Madeleine Peyroux
Bare Bones (roman), een roman van Kathy Reichs
Bare Bones Software, een softwareontwikkelaar
Barebones (band), een Japanse punkrockband